Een verkeersweg:
 N412 (Frankrijk)
 N412 (Nederland), zie Provinciale weg 412
 N412 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing